Орик — фамилия и топоним.
 Орик, Жорж (, 1899—1983) — французский композитор, ученик А. Русселя, самый молодой участник «Шестёрки».
 Орик (царевич) () — скифский царевич V века до н. э.
 Орик (город) — древний город в Эпире.
 Орик (Иркутская область) — село в Иркутской области.